Stati Uniti d'America
 Ganado – census-designated place della Contea di Apache, Arizona
 Ganado – città della Contea di Jackson, Texas